Häber ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Häber (1930–2020), deutscher Politiker (SED)
 Susanne Häber (1927–2015), deutsche Politikerin (DBD)
 Tino Häber (* 1982), deutscher Leichtathlet

Siehe auch:
 Heber